Федерико Мартин Эльдуайен Салданья (; 25 июня 1977, Фрай-Бентос, Уругвай) — уругвайский футболист, вратарь клуба «Гуабира» и сборную Уругвая. Участник Чемпионата мира 2002 года.

Клубная карьера 
Эльдуайен воспитанник клуба «Пеньяроль». В 1999 году он дебютировал уругвайской Примере, в том же сезоне став чемпионом Уругвая. В 2003 году Федерико вновь помог команде выиграть национальное первенство. После шести сезонов в «Пеньяроле», он покинул клуб и подписал соглашение с чилийским «Универсидад де Консепсьон». За новую команду Эльдуайен выступал четыре сезона сыграв более 100 матчей. В 2009 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Чили.

В 2010 году Федерико перешёл в «О’Хиггинс». 31 января в матче против «Сан-Луис Кильота» он дебютировал за новую команду. По окончании сезона Эльдуайен покинул клуб и присоединился к «Унион Эспаньола». 11 сентября 2011 года в матче против «Коло-Коло» Федерико дебютировал в новой команде.

В 2012 году Эльдуайен перебрался в Боливию, где подписал контракт с командой «Университарио» из города Сукре. 29 июля в матче против «Стронгест» он дебютировал в чемпионате Боливии. По окончании сезона Федерико перешёл в «Гуабира». 15 сентября 2013 года в поединке против «Спорт Бойз Варнес» Эльдуайен дебютировал в новом клубе.

Международная карьера 
В 2002 году Федерико дебютировал за сборную Уругвая. В том же году Эльдуайен попал в заявку сборной на участие в Чемпионате мира во Японии Южной Корее. На турнире он был третьим резервным вратарём и не сыграл ни минуты.

Достижения 

Командные

 «Пеньяроль»
  Чемпионат Уругвая по футболу — 1999
  Чемпионат Уругвая по футболу — 2003

 «Универсидад де Консепсьон»
 Обладатель Кубка чили — 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Federico Elduayen — Profil des Spielers auf tenfieldigital.com.uy
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»
Игроки ФК «Университарио» Сукре
Игроки ФК «Гуабира»